Greenwich puede referirse a los siguientes elementos:

Lugar

Reino Unido 
Greenwich: uno de los boroughs que forman la ciudad de Londres (Inglaterra).
Greenwich: uno de los distritos que forman parte del borough anterior.
Palacio de Greenwich, más conocido como Palacio de Placentia, palacio real inglés de la época moderna.
Real Observatorio de Greenwich, observatorio histórico de Londres.
Universidad de Greenwich, ubicada en Londres.
Greenwich Park, parque ubicado en Londres.

Estados Unidos 
Greenwich Village: área residencial en el lado oeste de Manhattan.
Greenwich, ciudad del estado de Connecticut en Estados Unidos.
Greenwich, lugar designado por el censo de Connecticut, en Estados Unidos.
Greenwich, lugar designado por el censo de Nueva Jersey en Estados Unidos.
Greenwich, pueblo del estado de Nueva York, en Estados Unidos.
Greenwich, villa del estado de Nueva York, en Estados Unidos.
Greenwich, villa del estado de Ohio, en Estados Unidos.

Antártida 
Isla Greenwich: una de las islas Shetland del Sur (Antártida).

Astronomía 
 Meridiano de Greenwich: semicírculo imaginario que une los polos y pasa por Greenwich.
 Greenwich Mean Time: Tiempo solar.